Red Faction () — компьютерная игра в жанре шутер от первого лица, разработанная компанией Volition, Inc. и изданная THQ в 2001 году. События в Red Faction разворачиваются на Марсе в конце XXI века. Главный герой, шахтер по имени Паркер, становится участником восстания против корпорации Ultor.

Сюжет 
Сюжет начинается с того, что главный герой по фамилии Паркер устраивается на работу в компанию Ультор (Ultor) и отправляется добывать руду на Марс. Однако, вопреки ожиданиям, ему приходится жить в нечеловеческих условиях и работать на износ по 10 часов в сутки под присмотром охранников. Через некоторое время всё становится ещё хуже. Шахтёров начинает косить неизвестная болезнь со стопроцентным смертельным исходом. Видя, что компания не хочет с ней бороться, шахтеры начинают бунтовать. Вскоре под воздействием листовок, подписанных некой Эос, они начинают восстание.

Особенности игры 
Главной отличительной чертой является разрушаемое окружение. Игрок может уничтожить практически любую конструкцию, используя ракеты, огнестрельное оружие, автоматы и другие подручные средства. Полностью интерактивный мир позволяет игроку проявить фантазию во время прохождения. Например, если героя окружают враги, то можно разрушить ближайшие строения и сделать тайный проход. Во многих заданиях есть возможность пилотировать полноценную военную или шахтёрскую технику.

Действующие лица 
Паркер
Главный герой игры, шахтёр. Отправился с Земли на Марс в поисках лучшей жизни, пытаясь, как он сам признаётся, «найти себя». Вопреки ожиданиям, жизнь на Марсе оказывается не такой счастливой. Шахтёры работают по 10 часов в сутки, умирают от внезапно возникшей болезни, напоминающей чуму. Однажды, возвращаясь в барак, становится невольным свидетелем и соучастником стычки между шахтёрами и охраной. После этого в течение всей игры ведёт борьбу за выживание, а затем присоединяется к восставшим.

Эос
Союзник, Лидер Красной Бригады, именно под её именем распространялись агитационные листовки, призывающие шахтёров к восстанию. В течение игры достаточно часто отдаёт приказы главному герою и не менее часто просит его о помощи. Игрок встречается с Эос дважды. Первый раз во время посещения лаборатории Чапека, второй — в конце игры, когда главный герой спасает связанную Эос от полковника Мосако. После окончания игры вместе с Паркером покидает Марс.

Хендрикс
Союзник, техник компании Ультор. В течение игры снабжает главного героя необходимой информацией. Игрок встречается с ним дважды. Первый раз в офисе компании Ультор, когда по заданию необходимо найти старшего администратора Гриффина. Второй раз Паркер встречается с Хендриксом во время штурма базы наёмников. Хендрикс погибает ближе к концу игры от огня полковника Мосако.

Орион
Союзник. Один из полевых командиров Красной Бригады, подчиняется напрямую Эос. Проводит инструктаж игрока в тренировочной миссии. Появляется в игре несколько раз, в частности, именно ему главный герой передаёт взятого в плен Гриффина.

Гриффин
Враг. Старший администратор в секретном офисе компании Ультор. Располагает ценной информацией о чуме и источнике её появления. Берётся в плен игроком и передаётся представителям Красной Бригады. При конвоировании вынужденно оказывает помощь в прохождении постов охраны.

Чапек
Враг. Работает в компании Ультор, проводит эксперименты с нанотехнологиями. Именно он является виновником появления неочумы. Защищён нано-щитом, из-за которого его нельзя убить раньше времени. Уничтожается игроком совместно с Эос.

Полковник Мосако
Враг. Командир армии наёмников. По утверждению Хендрикса, «страшная женщина». Защищена нано-щитом, для его разрушения эффективен рейлган. Как и у других врагов-людей, голова является наиболее уязвимым местом. Является финальным боссом игры.

Ссылки 
 Faction Files
 Red Faction on Mod DB

Примечания 

Шутеры от первого лица
Компьютерные игры 2001 года
Игры для PlayStation 2
Игры для PlayStation 3
Игры для PlayStation 4
Игры для Windows
Игры для Mac OS
Red Faction
Игры для N-Gage
Научно-фантастические компьютерные игры
Компьютерные игры, разработанные Volition